Königskopf steht für

 Königskopf (Museum Schnütgen), Motiv eines Bleiglasfensters im Museum Schnütgen, Köln, Nordrhein-Westfalen
 Königskopf (Alter Stolberg) (), höchste Erhebung des Höhenzugs Alter Stolberg bei Stempeda, Landkreis Nordhausen, Thüringen